Castañeda eller Castaneda kan syfta på:

 Castañeda (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet.

Geografi

Filippinerna 

 Alfonso Castaneda – en kommun i provinsen Nueva Vizcaya

Schweiz 

 Castaneda, Schweiz, ort och kommun i Graubünden,

Spanien 

 Castañeda (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Spanienförgreningar